Canta en Español - album discografico di Salvatore Adamo
 Canta en Español - album discografico di Dalida